Бранко Црвенковський (мак. Бранко Црвенковски, нар. 12 жовтня 1962, Сараєво) — третій президент Північної Македонії. 
 Стево Црвенковський (мак. Стево Црвенковски) (18 березня 1947(19470318), Скоп'є — 4 лютого 2004, Скоп'є) — македонський державний діяч, дипломат.